Uż (dopływ Laborca)
 Uż (dopływ Prypeci)